Schloss Ludwigsburg steht für

 Residenzschloss Ludwigsburg, barocke Schlossanlage in der Kreisstadt Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Schloss Ludwigsburg (Vorpommern), Gemeinde Loissin, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Ludwigsburg (Rudolstadt) in Rudolstadt, Thüringen
 Herrenhaus Ludwigsburg in Waabs, Schleswig-Holstein